Hume-Campbell ist der Name von

* Alexander Hume-Campbell, 2. Earl of Marchmont (1675–1740), Mitglied des britischen Oberhauses
 Alexander Hume-Campbell (1708–1760) (1708–1760), britisches Parlamentsmitglied
 Alexander Hume-Campbell, 1. Baron Hume of Berwick, britischer Adliger, Ehemann von Amabel Hume-Campbell, 1. Countess de Grey